Octavius peut désigner :
 Auguste, premier empereur romain et le fils adoptif de Jules César ;
 Lucius Octavius, une personnalité de la République romaine ;
 Caius Octavius, père d'Auguste ;
 Octavius Pickard-Cambridge, un prêtre et un zoologiste britannique ;
 L’Octavius, un vaisseau fantôme.
 Octavius ou Eudaf Hen un roi légendaire de Bretagne insulaire

Voir aussi